Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2004, denumit adesea EURO 2004, a avut loc în Portugalia între 12 iunie și 4 iulie 2004. Campionatul European UEFA este o competiție fotbalistică între naționalele de fotbal europene, organizată odată la 4 ani de către UEFA, organul de guvernare a fotbalului în Europa. Este pentru prima dată când turneul final se desfășoară în Portugalia.

Calificările pentru EURO 2004 au avut loc din septembrie 2002 până în noiembrie 2003. Cincizeci de echipe au fost împărțite în zece grupe și fiecare echipă a jucat cu fiecare echipă din grupa sa de două ori, odată acasă și odată în deplasare. Echipele care au câștigat grupa s-au calificat automat pentru EURO 2004, iar clasații pe locul doi din fiecare grupă au jucat un meci de baraj, pentru a fi determinate alte cinci echipe. Împreună cu țara gazdă, Portugalia, care nu a trebuit să treacă prin procesul de calificare, șaisprezece națiuni au participat la EURO 2004.

Calificări 

Cele 16 echipe care s-au calificat la turneul final sunt:

Loturi anunțate 

Vedeți Campionatul European de Fotbal 2004 (loturi) pentru detalii.

Stadioane

Grupe

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Sferturi de finală

Semifinale

Finala

Statistici

Golgheteri 
Euro 2004 Top Scorers

Cel mai rapid gol 
2 minute: Dmitri Kirichenko (Rusia vs Grecia)

Premii 
Echipa UEFA a Campionatului

Gheata de Aur
  Milan Baroš

Jucătorul UEFA al Campionatului
  Theodoros Zagorakis

Referințe

Lectură suplimentară 
 EURO 2004 sau infernul vedetelor, Ilie Dobre, Editura Paralela 45, 2004

Legături externe 
 Sit web oficial al EURO 2004
 Sit oficial UEFA

Campionatul European de Fotbal
Sport în Portugalia